El nombre Red Liberal Puede referirse a:

 Red Liberal de América Latina: Sección latinoamericana de la Internacional Liberal.
 Red Liberal: Movimiento político chileno.
 Proyecto virtual nacido a partir de Liberalismo.org.